Сабіне Лісіцкі була чинною чемпіонкою, але не брала участі через травму лівої щиколотки.
Саманта Стосур виграла турнір, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Singles 

Family Circle Cup
2010